Halistemma är ett släkte av nässeldjur. Halistemma ingår i familjen Agalmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Halistemma